Цалдарис - фамилия:

 Цалдарис, Константинос (1884—1970) — греческий политик. 
 Цалдарис, Панагис (1868—1936) — греческий политик-республиканец.

См. также 
 Цалдари